Trogen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Trogen, Appenzell Ausserrhoden, ort och kommun i Appenzell Ausserrhoden,

Tyskland 

 Trogen, Bayern – en kommun i Bayern, Oberfranken,